Маттарелла  () — итальянская фамилия, а также термин.

Известные носители 
 Маттарелла, Бернардо (1905—1971) — итальянский политик.
 Маттарелла, Пьерсанти (1935—1980) — итальянский политик.
 Маттарелла, Серджо (род. 1941) — президент Италии.

Иное 
 Закон Маттареллы — избирательный закон Итальянской Республики 1993 года